Gesvres steht für:

 Gesvres (Mayenne), eine französische Gemeinde im Département Mayenne
 Gesvres (Erdre), ein rechter Nebenfluss der Erdre in der französischen Region Pays de la Loire

Gesvres ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne-René Potier de Gesvres (1697–1774), Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Potier de Gesvres